A 2019–2020-as Európa-liga az Európa-liga 11. szezonja volt. A döntőnek a kölni RheinEnergieStadion adott otthont. A győztes részvételi jogot szerzett a 2020-as UEFA-szuperkupa döntőjébe, ahol az ellenfele a 2019–2020-as UEFA-bajnokok ligája győztese volt, valamint bejutott a 2020–2021-es UEFA-bajnokok ligája csoportkörébe.

2020. március 13-án az UEFA bejelentette, hogy a Covid19-pandémia miatt a március 12-ére kiírt két mérkőzést és a 19-ére kiírt összes második mérkőzést, illetve a további mérkőzéseket elhalasztják. 2020. június 17-én döntöttek a lebonyolítás átszervezéséről. A negyeddöntőket, elődöntőket és a döntőt Németországban rendezték.

A besorolás rendszere 
A 2019–2020-as Európa-ligában az UEFA 55 tagországának 213 csapata vett részt. Az egyes országok indulásra jogosult csapatainak számát a bajnokságokra vonatkoztatott UEFA-együttható alapján határozták meg:
 az 1–51. helyen rangsoroltak egyaránt 3 csapatot indíthattak (kivéve Liechtenstein),
 az 52–54. helyen rangsoroltak 2 csapatot indíthattak.
 Liechtenstein és Koszovó 1 csapatot indíthatott.
További résztvevők:
 55 csapat, amely a UEFA-bajnokok ligájából kiesett és átkerül az Európa-ligába.

Rangsor
A 2019–20-as Európa-ligához a 2018-as UEFA-együtthatót használták, amely az országok csapatainak teljesítményét tükrözte a 2013–14-es szezontól a 2017–18-asig.

Lebonyolítás
Szabaddá váló helyek kiosztása
Egy Európa-liga indulási jog szabaddá vált, ha egy csapat indulási jogot szerzett az UEFA-bajnokok ligájában és az Európa-ligában is, valamint ha egy csapat több jogon szerzett indulási jogot az Európa-ligában. A szabaddá váló helyet az alábbi szabályok szerint kellett feltölteni, tekintettel az adott országból indítható csapatok maximális számára is:

Ha egy labdarúgókupa győztese indulási jogot szerzett az UEFA-bajnokok ligájában, akkor a helye szabaddá vált, a többi Európa-ligában indulási jogot szerző csapat egy hellyel feljebb került. Az utolsó indulási jogot az a bajnoki helyezés alapján legjobb helyen végző csapat kapta, amelynek még nem volt indulási joga.
Ha egy labdarúgókupa győztese indulási jogot szerzett az Európa-ligában a bajnoki helyezése alapján, akkor a helye szabaddá vált, a többi Európa-ligában indulási jogot szerző csapat egy hellyel feljebb került. Az utolsó indulási jogot az a bajnoki helyezés alapján legjobb helyen végző csapat kapta, amelynek még nem volt indulási joga.
Ligakupa-győztes szabaddá váló helyét az a bajnoki helyezés alapján legjobb helyen végző csapat kapta, amelynek még nem volt indulási joga.

Csapatok
Az alábbi táblázatban olvasható, hogy a csapatok melyik körben kapcsolódtak be a küzdelmekbe.

 Használt rövidítések
 x.: bajnoki helyezés jogán indul;
 kgy: kupagyőztes;
 LK: ligakupa-győztes;
 A.: bajnoki alapszakasz győztese;
 R.: EL-rájátszás;
 BL-cs.: 2019–2020-as UEFA-bajnokok ligája csoportkörében vesztes csapat;
 BL-r.: 2019–2020-as UEFA-bajnokok ligája rájátszásában vesztes csapat;
 BL-3.: 2019–2020-as UEFA-bajnokok ligája 3. selejtezőkörében vesztes csapat;
 BL-2.: 2019–2020-as UEFA-bajnokok ligája 2. selejtezőkörében vesztes csapat;
 BL-1.: 2019–2020-as UEFA-bajnokok ligája 1. selejtezőkörében vesztes csapat;
 BL-e.: 2019–2020-as UEFA-bajnokok ligája előselejtezőjében vesztes csapat

Jegyzetek

Albánia (ALB): A Skënderbeu Korçë a bajnokság negyedik helyén végzett, de a csapatot az UEFA kizárta. A bajnoki ötödik Flamurtari nem kapott UEFA-licencet, a kvótát a bajnoki hatodik Laçi kapta.

Belgium (BEL): A KV Mechelen kupagyőztes volt, de mérkőzések befolyásolása miatt a Belga labdarúgó-szövetség kizárta a 2019–20-as európai tornákról. A Mechelen fellebbezett az ítélet ellen, de a Belga Sportdöntőbíróság végső döntése szerint a kizárást helybenhagyták. A bajnokság harmadik helyén végzett Standard Liège a 3. selejtezőkör helyett a csoportkörbe került. Az EL-rájátszás győztese, az Antwerp a 2. selejtezőkör helyett a 3. selejtezőkör került. A megmaradt kvótát a bajnoki ötödik KAA Gent kapta.

Bosznia és Hercegovina (BIH): A Željezničar a bajnokság negyedik helyén végzett, de nem kapott UEFA-licencet. A kvótát a bajnoki ötödik Radnik Bijeljina kapta.

Olaszország (ITA): Az AC Milan a bajnokság ötödik helyén végzett, de a pénzügyi Fair Play szabályainak megsértése miatt kizárták a 2019–20-as nemzetközi idényből. A bajnoki hatodik AS Roma a 2. selejtezőkör helyett a csoportkörbe került. A megmaradt kvótát a bajnoki hetedik Torino FC kapta.

Írország (IRL): A Waterford a bajnokság negyedik helyén végzett, de a "hároméves szabálynak" nem felelt meg. A kvótát a bajnoki ötödik St. Patrick’s Athletic kapta.

Litvánia (LTU): A Stumbras a bajnokság negyedik helyén végzett, de az UEFA-licencüket megsemmisítették. A kvótát a bajnoki ötödik Kauno Žalgiris kapta.
Észak-Macedónia (MKD): A Vardar a bajnokság második helyén végzett, de nem kapott UEFA-licencet. A kvótát a bajnoki ötödik Makedonija GP kapta.

Fordulók és időpontok 
A mérkőzések időpontjai a következők (az összes sorsolást az UEFA székházában Nyonban, Svájcban tartották, az ettől eltérő külön jelölve):

Pénzdíjazás
Az UEFA a résztvevők között következő pénzdíjakat osztotta ki. Valamennyi összeg euróban értendő.

Előselejtező 

Az előselejtezőben 14 csapat vett részt. A csapatok oda-visszavágós rendszerben mérkőztek. A párosítások győztesei az 1. selejtezőkörbe jutottak.

Kiemelt csapatok:
 La Fiorita (3,000)
 Progrès Niederkorn (2,750)
 Cliftonville (2,500)
 Europa FC (2,000)
 NSÍ Runavík (1,750)
 KÍ (1,250)
 FK Pristina (1,250)

Nem kiemelt csapatok:
 Sant Julià (1,250)
 UE Engordany (1,000)
 Tre Fiori (1,000)
 Barry Town United (0,825)
 Cardiff Metropolitan University (0,825)
 St. Joseph’s FC (0,800)
 Ballymena United (0,775)

Párosítások
Az előselejtező sorsolását 2019. június 11-én, 13 órától tartották. Az első mérkőzéseket június 27-én, a második mérkőzéseket július 2-án és 4-én játszották.

Selejtezők

1. selejtezőkör 
Az 1. selejtezőkörben 94 csapat vett részt. A csapatok oda-visszavágós rendszerben mérkőztek. A párosítások győztesei a 2. selejtezőkörbe jutottak.

T: Az előselejtezőkörből továbbjutott csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok az előselejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek, és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

Párosítások
Az 1. selejtezőkör sorsolását 2019. június 18-án, 15:30-tól tartották. Az első mérkőzéseket július 9. és 11. között, a második mérkőzéseket július 16. és 18. között játszották.

2. selejtezőkör 
A 2. selejtezőkör két ágból állt. A bajnokcsapatok ágán a kiemeltek a BL 1. selejtezőkörének 16 vesztese, melyből egy csapat kiemelést kapott, amely játék nélkül a 3. selejtezőkörbe került. A nem kiemeltek a BL előselejtezőjének 3 vesztese. A nem bajnokcsapatok ágán 74 csapat vett részt. A csapatok oda-visszavágós rendszerben mérkőztek. A párosítások győztesei a 3. selejtezőkörbe jutottak.

T: Az 1. selejtezőkörből továbbjutott/kiesett csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok az 1. selejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek, és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

Bajnoki ág

Játék nélkül továbbjutott (sorsolással meghatározott csapat):
 FK Sarajevo (4,250)

Főág

Párosítások
A 2. selejtezőkör bajnoki ágát 2019. június 19-én 12:20-tól, a főágat 14:00-tól sorsolták. Az első mérkőzéseket július 23. és 25. között, a második mérkőzéseket július 30. és augusztus 1. között játszották.
Bajnoki ág

Főág

3. selejtezőkör 
A 3. selejtezőkör két ágból állt. A bajnokcsapatok ágán 20 csapat, a nem bajnokcsapatok ágán 52 csapat vett részt. A csapatok oda-visszavágós rendszerben mérkőztek. A párosítások győztesei a rájátszásba jutottak.

T: A 2. selejtezőkörből továbbjutott/kiesett csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
BL: Az UEFA-bajnokok ligájából átkerülő csapat.
A dőlt betűvel írt csapatok a 2. selejtezőkörben egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek (vagy estek ki a BL-ből), és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

Bajnoki ág
Az UEFA-bajnokok ligája vesztes csapatai voltak a kiemeltek, az Európa-liga 2. selejtezőkörének bajnoki ágának továbbjutói voltak a nem kiemelt csapatok.

Főág

Párosítások
A 3. selejtezőkör bajnoki ágát 2019. július 22-én 12:25-től, a főágat 14:00-tól sorsolták. Az első mérkőzéseket augusztus 6. és 8. között, a második mérkőzéseket augusztus 13. és 15. között játszották.
Bajnoki ág

Főág

Rájátszás 

A rájátszás két ágból állt. A bajnokcsapatok ágán 16 csapat, a nem bajnokcsapatok ágán 26 csapat vett részt. A csapatok oda-visszavágós rendszerben mérkőztek. A párosítások győztesei a csoportkörbe jutottak.

Bajnoki ág
Az UEFA-bajnokok ligája vesztes csapatai voltak a kiemeltek, az Európa-liga 3. selejtezőkörének bajnoki ágának továbbjutói voltak a nem kiemelt csapatok.
BL: Az UEFA-bajnokok ligájából átkerülő csapat.
T: A 3. selejtezőkörből továbbjutott/kiesett csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.

Főág
T: A 3. selejtezőkörből továbbjutott csapat, a sorsoláskor nem volt ismert.
A dőlt betűvel írt csapatok egy magasabb együtthatóval rendelkező csapat ellen győztek és az ellenfél együtthatóját hozták magukkal.

Párosítások
A rájátszás párosításait 2019. augusztus 5-én 13:30-tól sorsolták. Az első mérkőzéseket augusztus 20. és 22. között, a második mérkőzéseket augusztus 27. és 29. között játszották.
Bajnoki ág

Főág

Csoportkör 

A csoportkörben 48 csapat vett részt. A csoportkör sorsolását 2019. augusztus 30-án tartották Monacóban.

A csapatokat 4 kalapba sorolták be, az UEFA-együtthatójuk sorrendjében. A 48 csapatot 12 darab négycsapatos csoportba sorsolták. Azonos nemzetű együttesek, illetve politikai okok miatt, az orosz és ukrán csapatok nem voltak sorsolhatók azonos csoportba.

A csapatok oda-visszavágós körmérkőzéses rendszerben mérkőztek. A csoportok első két helyezettje az egyenes kieséses szakaszba jutott.

Az alábbi csapatok vettek részt a csoportkörben:
17 csapat ebben a körben lépett be
21 győztes csapat a rájátszásból (8 a bajnoki ágról, 13 a főágról)
6 vesztes csapat a UEFA-bajnokok ligája rájátszásából (4 a bajnoki ágról, 2 a nem bajnoki ágról)
4 vesztes csapat a UEFA-bajnokok ligája 3. selejtezőkörének nem bajnoki ágáról

1. kalap
 Sevilla FC (104,000)
 Arsenal (101,000)
 FC Porto (93,000)
 AS Roma (81,000)
 Manchester United (78,000)
 Dinamo Kijiv (65,000)
 Beşiktaş JK (62,000)
 Basel (54,500)
 Sporting CP (50,000)
 CSZKA Moszkva (48,000)
 VfL Wolfsburg (40,000)
 Lazio (37,000)
2. kalap
 PSV Eindhoven (37,000)
 FK Krasznodar (34,500)
 Celtic (31,000)
 FC København (31,000)
 Sporting de Braga (31,000)
 KAA Gent (29,500)
 Borussia Mönchengladbach (29,000)
 Young Boys (27,500)
 Asztana FK (27,500)
 Ludogorec Razgrad (27,000)
 APÓEL (25,500)
 Eintracht Frankfurt (24,000)

3. kalap
 AS Saint-Étienne (23,000)
 Qarabağ (22,000)
 Feyenoord (22,000)
 Getafe CF (20,713)
 Espanyol (20,713)
 Malmö FF (20,000)
 Partizan (18,000)
 Standard de Liège (17,500)
 Wolverhampton Wanderers (17,092)
 Rennes (11,699)
 Rosenborg (11,500)
 İstanbul Başakşehir (10,500)
4. kalap
 AZ (10,500)
 Vitória de Guimarães (9,646)
 Trabzonspor (8,000)
 PFK Olekszandrija (7,780)
 F91 Dudelange (6,250)
 LASK Linz (6,250)
 Wolfsberger AC (6,250)
 Slovan Bratislava (6,000)
 FC Lugano (6,000)
 Rangers (5,250)
 CFR Cluj (3,500)
 Ferencváros (3,500)

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

G csoport

H csoport

I csoport

J csoport

K csoport

L csoport

Egyenes kieséses szakasz 

Az egyenes kieséses szakaszba az Európa-liga csoportkör csoportjainak első két helyezettje, valamint az UEFA-bajnokok ligája csoportkör csoportjainak harmadik helyezettjei jutnak be.

A 16 közé jutásért 
A 16 közé jutásért zajló párosítások sorsolását 2019. december 16-án tartották. Az első mérkőzéseket 2020. február 20-án, a visszavágókat február 27-én játszották.

Nyolcaddöntők 
A nyolcaddöntők sorsolását 2020. február 28-án tartották.

A nyolcból hat párosítás első mérkőzését március 12-én játszották. A másik két párosítás első mérkőzését és az összes második mérkőzést elhalasztották. 2020. június 17-én jelentette be az UEFA, hogy az elmaradt mérkőzéseket augusztus 5-én és 6-án játsszák. A második mérkőzés pályaválasztója játszhatott a hazai pályáján, de azt a két párosítást, ahol az első mérkőzés is elmaradt, semleges helyszínen, Németországban játszották és egy mérkőzés döntött a továbbjutásról.

Negyeddöntők 
A negyeddöntők sorsolását 2020. július 10-én tartották. A mérkőzéseket 2020. augusztus 10-én és 11-én játszották.

Elődöntők 
Az elődöntők sorsolását 2020. július 10-én tartották. A mérkőzéseket 2020. augusztus 16-án és 17-én játsszák.

Döntő

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 2019–2020-as UEFA-bajnokok ligája
 2020-as UEFA-szuperkupa

 
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események